Mona Vale steht für:

 Mona Vale (Christchurch), ein denkmalgeschütztes Anwesen in Christchurch, Neuseeland
 Mona Vale (Sydney), einen Vorort von Sydney, Australien